Планшайба токарная
 Механизм планшайба-стержни